Miasta w Czechach:
 Veselí nad Lužnicí – miasto w pobliżu Tabora
 Veselí nad Moravou – miasto w pobliżu Hodonína

Wioski w Czechach:
 Veselí (powiat Pardubice) – wioska w powiecie Pardubice

Zobacz też 
 Nové Veselí
 Vysoké Veselí
 (2599) Veselí